Alex Vinatzer – sciatore alpino italiano
 Batista Vinatzer – alpinista italiano 
 Guido Vinatzer – hockeista su ghiaccio italiano
 Johann Baptist Vinatzer – cacciatore e guida alpina austriaca